Zanchi ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Zanchi (1631–1722), italienischer Maler
 Attilio Zanchi (* 1953), italienischer Jazzbassist
 Girolamo Zanchi (1516–1590), reformierter Theologe, Konfessionalist und Reformator
 Manuela Zanchi (* 1977), italienische Wasserballspielerin
 Marco Zanchi (* 1977), italienischer Fußballspieler
 Monica Zanchi, Schweizer Schauspielerin

Siehe auch:
 Zanki